

Patronymes 
Tchesnokov (masculin ; ) ou Tchesnokova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Tchesnokov (1966-), joueur de tennis russe
 Dimitri Tchesnokov (1982-), pianiste et compositeur franco-ukrainien
 Pavel Tchesnokov (1877-1944), compositeur, chef de chœur et professeur de musique russe
 Svetlana Tchesnokova (1987-), joueuse de volley-ball russe

Patronyme russe